Die zehnte U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1968 in Seoul (Südkorea) ausgetragen. Das Turnier begann am 2. Mai und endete am 16. Mai. Sieger wurde Birma durch einen 4:0-Sieg im Finale gegen Malaysia.

Modus 
Die 12 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in drei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die zweite Runde, die mit zwei Gruppen à drei Mannschaften ausgetragen wurde. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale.

Erste Runde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Zweite Runde

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Birma wurde zum fünften Mal Asienmeister, zum ersten Mal alleiniger Titelträger. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1968 auf rsssf.com (englisch)

1968
Fußballveranstaltung 1968
Fußball (Südkorea)
Sportveranstaltung in Seoul